Södergrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Södergrundet (Brändö, Åland), 
 Södergrundet, Houtskär, Åboland, 
 Södergrundet, Nådendal, Egentliga Finland, 
 Södergrundet (vid Berghamn, Korpo), Åboland, 
 Södergrundet (vid Brunskär, Korpo), Åboland, 
 Södergrundet (vid Alskär, västra Korpo), Åboland, 
 Södergrundet (vid Aspö, Korpo), Åboland,

Se även
Södergrund
Södergrunden
Södra grundet
Södergrynnan
Norrgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar